Ууемийза — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ууемийза (Uuemõisa alevik) — селище, адміністративний центр волості Рідала в повіті Ляенемаа.
 Ууемийза (Uuemõisa küla) — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.
 Ууемийза (Uuemõisa küla) — село у волості Пєйде повіту Сааремаа.
 Ууемийза (Uuemõisa küla) — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.